Роджер Эмбри Корт (, 1935 — 1967) — новозеландский шахматист.

Один из сильнейших шахматистов Новой Зеландии второй половины 1950-х — первой половины 1960-х гг.

Победитель чемпионата Новой Зеландии 1963 / 64 гг. Чемпион острова Северный 1956 (1—3 с Б. Марсиком и Д. А. Линчем) и 1963 гг. Четырехкратный чемпион Новой Зеландии по переписке: 1958 (1—2 с Л. Эстерманом), 1959 (1—3 с Дж. Эриксеном и Дж. Каннингемом), 1962 и 1966 (1—2 с Р. Уилкином) гг.

Болел астмой. Скончался от острого приступа болезни.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Р. Корта в базе Chessgames

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XX века
Умершие от астмы